Can Dalmau (Cassà de la Selva), masia al Gironès
 Can Dalmau (la Cellera de Ter), edifici del segle XVII al municipi de la Cellera de Ter 
 Can Dalmau (Gualba), edifici al municipi de Gualba
 Can Dalmau (Sant Andreu de Llavaneres), casa al municipi de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 Can Dalmau (Santa Cristina d'Aro), masia al Baix Empordà
 Can Dalmau (Saus, Camallera i Llampaies), casa al nucli de Saus (l'Alt Empordà)
 Can Dalmau (Vidreres), edifici al municipi de Vidreres